Динст () — немецкая фамилия.

 Динст, Готтфрид (1919—1998) — швейцарский футбольный судья.
 Динст, Роберт (1928—2000) — австрийский футболист и футбольный тренер.